Arienti ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Novak von Arienti (1859–1928), österreichischer General
 Luigi Arienti (* 1937), italienischer Radrennfahrer